Red Rock ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Red Rock (Alabama)
 Red Rock (Apache County, Arizona)
 Red Rock (Pinal County, Arizona)
 Red Rock (Yavapai County, Arizona)
 Red Rock (Arkansas)
 Red Rock (Cobb County, Georgia)
 Red Rock (Worth County, Georgia)
 Red Rock (Minnesota)
 Red Rock (Montana)
 Red Rock (Columbia County, New York)
 Red Rock (Onondaga County, New York)
 Red Rock (Oklahoma)
 Red Rock (Luzerne County, Pennsylvania)
 Red Rock (McKean County, Pennsylvania)
 Red Rock (Texas)
 Red Rock (West Virginia)
 Red Rock (Wisconsin)
 Red Rock Corner, Maine
 Red Rock Junction, Idaho
 Red Rock Point, Montana

in Kanada:
 Red Rock (Ontario)

in Australien:
 Red Rock (Gisborne), ein Vulkan in Victoria
 Red Rock (New South Wales)

Red Rock steht für:
 Red Rock Canyon, Nevada
 Red Rock Island, Kalifornien
 Red Rock River, Montana
 Red Rock West, Film von 1993
 Red Rock Resort Spa and Casino, Nevada
 Red Rock Indian Band, Band aus Ontario
 Red Rock Cola
 Red Rock Cider

Siehe auch:
 Red Rock Township
 Red Rock Canyon State Park
 Red Rocks Park, Colorado
 Red Rocks Amphitheatre, Colorado